

Architettura 
 Forte Azzano – forte situato nella città italiana di Verona

Geografia

Italia

Frazioni 
 Azzano – frazione di Pianello Val Tidone, comune nella provincia di Piacenza (Emilia-Romagna)
 Azzano – frazione di Premariacco, comune nella provincia di Udine (Friuli-Venezia Giulia)
 Azzano – frazione di Seravezza, comune nella provincia di Lucca (Toscana)
 Azzano – frazione di Spoleto, comune nella provincia di Perugia (Umbria)
 Azzano – ex comune ora l'unica frazione di Torlino Vimercati, comune nella provincia di Cremona (Lombardia)
 Azzano – frazione di Tremezzina, comune nella provincia di Como (Lombardia)

Comuni 
 Azzano d'Asti – comune nella provincia di Asti (Piemonte)
 Azzano Decimo – comune nella provincia di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia)
 Azzano Mella – comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Azzano San Paolo – comune nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Capriano Azzano – antico nome di Capriano del Colle, comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Castel d'Azzano – comune nella provincia di Verona (Veneto)

Svizzera 
 Azzano – antico nome di Novazzano, comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)

Persone 
 Luca Azzano Cantarutti (1963) – politico e avvocato italiano